

Germania 
 Chiesa dei Santi Sebastiano e Rocco – Neustadt an der Weinstraße

Italia

Emilia-Romagna 
 Chiesa dei Santi Sebastiano e Rocco – Cento

Liguria 
 Chiesa dei Santi Sebastiano e Rocco – Villa Faraldi

Trentino-Alto Adige 
 Chiesa dei Santi Sebastiano e Rocco – Borgo Chiese
 Chiesa dei Santi Sebastiano e Rocco – Canazei
Chiesa dei Santi Sebastiano e Rocco - Pergnano, frazione di San Lorenzo Dorsino

Umbria 
 Chiesa dei Santi Sebastiano e Rocco – Perugia

Svizzera 
 Chiesa dei Santi Sebastiano e Rocco – Vernate

Pagine correlate 
 Chiesa dei Santi Rocco e Sebastiano
 Chiesa di San Rocco